2 miejscowości w Polsce: 
 Sarbiewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn 
 Sarbiewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo